Le château de La Guérande est un château situé dans la région Bretagne, dans la commune de Hénanbihen du département  des Côtes-d'Armor.

Historique 
Elle est la propriété de Jean de la Guerrande (ou Guérande) en 1428 et en 1448, puis de Pierre de la Guerrande (fils de Jean) en 1476, et ensuite de Jacques de Lescouet (sieur de la Moguelaye) en 1536. Elle appartient ensuite à la famille de François-René de Chateaubriand jusqu'en 1818 puis à la famille de Coattarel jusqu'en 2021. C'est aujourd'hui la résidence de la famille Fontaine - Berthe de Pommery.

François-René de Chateaubriand l'évoque dans ses Mémoires d'outre-tombe :

Notes et références 

Château dans les Côtes-d'Armor